Der gute Kamerad () — немецкий военный похоронный марш, также известный по первой строке «ich hatt' einen Kameraden» (). Стихи сочинил немецкий поэт Людвиг Уланд в 1809 году, позже, в 1825 году композитор Фридрих Зильхер написал к ним музыку.

Песня «Der gute Kamerad» («Ich hatt' einen Kameraden») играет важную роль в похоронных церемониях в честь павших солдат Бундесвера, австрийской и чилийской армиях и Французском иностранном легионе, а также используется в пожарных частях Германии для отдачи последних почестей пожарным, погибшим при исполнении долга.

Текст

Музыка

Примечания

Источники 
 Kurt Oesterle: Die heimliche deutsche Hymne, Schwäbisches Tagblatt (Tübingen) vom 15. November 1997 (mit Laudatio zur Verleihung des Theodor-Wolff-Preises in der Kategorie „Allgemeines“.)
 Uli Otto, Eginhard König: Ich hatt’ einen Kameraden…, Mainz 1999. Übersicht und Rezensionen

Ссылки 
 «Был у меня товарищ…» — перевод Василия Жуковского
 Ich hatt' einen Kameraden — Марш в исполнении французского иностранного легиона (mp3)
 ноты марша на imslp.org
 Немецкие почтовые открытки периода Первой мировой войны с текстом марша
 Переводы марша на нескольких языках на сайте ingeb.org

Патриотические песни Германии
Песни на немецком языке
Песни по алфавиту
Песни 1820-х годов
Военные песни